Hexengrund steht für:

 ein Tal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, siehe Hexengrund (Thüringen)
 den deutschen Namen (bis 1920 und zwischen 1939 und 1945) des Stadtteils Babie Doły von Gdynia (Polen)
 eine ehemalige Torpedoversuchsanlage der Luftwaffe der Wehrmacht in der Danziger Bucht bei Gdynia, siehe Torpedowaffenplatz Gotenhafen-Hexengrund
 einen linken Nebenfluss der Saale, siehe Hexengrund (Saale)